Soyo (Angola) een stad in Angola.
 Soyo (Indonesië) een stad in Indonesië.
 Soyo (Japan) een voormalige gemeente in Japan.